Петър Димитров (Мицов) Бояджиев е български фармацевт от Македония.

Биография 
Роден е в 1886 година в село Морарци, Кукушко, в семейството на Мицо (Димитър) Бояджи, бубохранител, и жена му Екатерина; има по-голям брат Христо.

Завършва Солунската българска мъжка гимназия в 1906 година (випуск ΧXI). Заминава да продължи образованието си в Швейцария, където следва фармация в Лозанския университет. След това се премества в Прага, където се дипломира като фармацевт.

Завръща се в родния си край и се оженва за Люба Кулева от Прилеп, завършила Солунската българска девическа гимназия и учителка в нея от 1910 до 1911 година. След като легализира дипломата си в Цариград и работи известно време, заминава със семейството си за България, където открива аптека на гара Левски. Синът им Димитър се ражда в София през май 1913 година. 

Участва в Първата световна война, награден е с орден „За военна заслуга“.

След Деветосептемврийския преврат е репресиран. Умира в София през 1971 година.

Внук на Петър Бояджиев е българският лекар Петър Бояджиев, министър на здравеопазването.

Родословие

Бележки 

Хора от дем Кукуш
Двадесет и първи випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български фармацевти от Македония
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Лозанския университет
Възпитаници на Карловия университет
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За военна заслуга“
Репресирани от комунистическия режим в България
Български поручици
Български офицери от Македония